Hyllinge har flere betydninger:

 Hyllinge (Næstved Kommune) – en bebyggelse i Hyllinge Sogn ved Næstved
 Hyllinge (Skåne)
 Kirke Hyllinge